Alexander Löhr – generale austriaco
 Hannes Löhr – allenatore di calcio e calciatore tedesco
 Hans Löhr – attore tedesco